Villa Trento ist der Name zweier Villen in Italien:
 Villa Trento (Cervarese Santa Croce) in Venetien und
 Villa Trento (Dolegnano) in Friaul-Julisch Venetien